Der Feind ist Titel von:
Der Feind (Erich Maria Remarque), Erzählungssammlung
 Der Feind (Miniserie)
 Der Feind (1961), Kriminalfilm von Hans-Reinhard Müller 

Siehe auch:
 Der schlimmste Feind